FMA steht als Abkürzung für:

 Fábrica Militar de Aviones, siehe Fábrica Argentina de Aviones
 Falco meets Amadeus, deutsches Musical (2000)
 Fernmeldeamt (Deutsche Post der DDR)
 Figlie di Maria Ausiliatrice, die Ordensgemeinschaft der Don-Bosco-Schwestern
 Filipino Martial Arts, die philippinischen Kampfkünste (Arnis, Eskrima, Kali usw.)
 Finanzmarktaufsichtsbehörde in Österreich 
 Fliegermuseum Altenrhein
 floAt’s Mobile Agent, Software zur Handyverwaltung
 Flughafen Formosa, IATA-Code 
 Fontes Musicae Antiquae, musikwissenschaftliche Zeitschrift
 Foundational Model of Anatomy
 Free Music Archive des US-Hörfunksenders WFMU
 Chemin de fer Fribourg–Morat–Anet, Eisenbahngesellschaft im Kanton Freiburg, Schweiz
 Frühmittelalter
 Fullmetal Alchemist, japanische Fernsehtrickfilmserie
 fused multiply-add, Variante der Multiply-Accumulate-Operation (MAC) für Gleitkommazahlen

Abkürzung